Brantudden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Brantudden (del av Vessölandet, Borgå), Nyland, 
 Brantudden (del av Haxalö, Borgå), Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar